Wilmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ine Marie Wilmann (* 1985), norwegische Schauspielerin
 Frederik Wilmann (* 1985), norwegischer Radsportler
 Jostein Wilmann (* 1953), norwegischer Radsportler

Siehe auch: Willmann